Amerikai Egyesült Államok
Pinedale (Arizona)
Pinedale (Kalifornia)
Pinedale (Új-Mexikó)
Pinedale (Wyoming)